Lávochkin puede referirse a:

Semión Lávochkin, diseñador soviético, fundador de la oficina de diseño 301 que llevó su nombre.
OKB-301, o OKB Lávochkin. (en ruso: Особое Конструкторское Бюро - Oficina Especial de Estudios) OKB 301 S. A. Lávochkin. 
NPO Lavochkin, Sociedad Científica y de Producción llamada S. A. Lávochkin (en ruso: Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина), sucesora de la OVB-301 Lávochkin.